Graczyk est un patronyme porté notamment par :

 Jean Graczyk (1933-2004), coureur cycliste français.
 Bernard Graczyk, acteur belge
 Vincent Graczyk (1984-), coureur cycliste français
 
Patronyme polonais